Tapina puede referirse a:
El nombre común de la planta Capparis spinosa; o
El nombre de un sinónimo del género botánico Sinningia.